Inasan bzw. INASAN steht für:
 INASAN, Institute of Astronomy of the Russian Academy of Sciences
 (9516) Inasan, Asteroid des Hauptgürtels